Marsha Hunt  – attrice statunitense
Marsha Hunt  – cantante statunitense